Rosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Rosjön, sjö i Hylte kommun,  (10,6 ha)
Stora Rosjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (17,6 ha)
Rosjön, Småland, sjö i Eksjö kommun och Nässjö kommun,  (1,56 km²)
Stora Rosjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (6,28 ha)
Södra Rosjön, sjö i Köpings kommun, 
Rosjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,99 km²)

Se även
Rossjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn